

Botanica 
Limone – agrume 
Limone Costa d'Amalfi – un prodotto IGP
Limone di Sorrento – un prodotto IGP
Limone femminello del Gargano – un prodotto IGP
Verdello limone – tipo di limone siciliano

Geografia 
Provincia di Cuneo
Limone Piemonte – comune
Provincia di Brescia
Limone – frazione di Gavardo
Limone sul Garda – comune

Musica 
 Limone – singolo di Giancane del 2017

Varie 
Limone – colore

Pagine correlate 
Limoni (disambigua)

Altri progetti